Oberliga 2004/05 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2004/05
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2004/05
 Fußball-Oberliga Hessen 2004/05
 Fußball-Oberliga Nord 2004/05
 Fußball-Oberliga Nordost 2004/05
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2004/05
 Fußball-Oberliga Südwest 2004/05
 Fußball-Oberliga Westfalen 2004/05 
 Eishockey-Oberliga 2004/05
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2004/05
 Handball-Oberliga Sachsen 2004/05